Moriya kan syfta på:
 Moriya (mytologi) – en vattenrelaterad gud inom japansk mytologi 
 Moriya, Ibaraki – en stad i Japan